Lešem může být:

 Lešem (izraelská osada) – izraelská osada na Západním břehu Jordánu osídlená roku 2013
 Lešem (příjmení) – izraelské příjmení
 Lešem – jedno z biblických jmen starověkého izraelitského města Tel Dan v dnešním severním Izraeli
 Lešem – jeden z drahých kamenů zdobících Árónův náprsník
 Lešem – přezdívka rabína Šlomo Eljašiva (1841-1926)